NGC 708 (другие обозначения — UGC 1348, MCG 6-5-31, ZWG 522.39, PGC 6962) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Андромеда.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

В NGC 708 холодный газ, пыль, тёплый ионизированный водород и горячий газ пространственно связаны друг с другом. 

В галактике была обнаружена пара рентгеновских «пустот» на расстоянии приблизительно 5 килопарсек от «центрального» источника рентгеновских лучей.

Галактика NGC 708 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 708 в группу также входят ещё 34 галактик.

Примечания 

 

0708
Андромеда (созвездие)
Эллиптические галактики